Сезон 2019/20 стал для «Анахайм Дакс» 27-м в Национальной хоккейной лиге. Регулярный чемпионат для «Дакс» стартовал 3 октября 2019 года домашним матчем против «Аризоны Койотис», а по плану должен был завершится 4 апреля 2020 года в Сан-Хосе против местных «Шаркс». Однако 12 марта сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса, а 26 мая было объявлено что регулярный чемпионат доигран не будет.

После неудачного прошлого сезона, руководство клуба назначило нового главного тренера Далласа Икинса. 13 сентября 2019 года генеральный менеджер «Дакс» Боб Мюррей сообщил, что нападающие Райан Кеслер и Патрик Ивз пропустят сезон.

Турнирное положение

В дивизионе

В конференции

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Статистика игроков
На 11 марта 2020 года

Полевые игроки

Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика указана только за «Анахайм».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Анахайм».

Состав 
по состоянию на 26 мая 2020 года

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Пришли

Ушли

Выкуп контракта

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Анахайм Дакс» 

А
Анахайм Дакс
2019 год в хоккее
2020 год в хоккее